Santa Coloma è l'equivalente in lingua spagnola di Santa Colomba.
 Santa Coloma – comune spagnolo della provincia della Rioja
 Santa Coloma – parrocchia spagnola delle Asturie
 Santa Coloma – parrocchia spagnola della provincia di Álava (Arceniega)
 Santa Coloma – villaggio di Andorra nella Parrocchia di Andorra la Vella
 Santa Coloma – famiglia spagnola di origine reale
 Santa Coloma – stazione della linea 1 della metropolitana di Barcellona
 Santa Coloma de Gramenet – comune spagnolo della provincia di Barcellona
 FC Santa Coloma, squadra di calcio andorrana